bitwa nad jeziorami mazurskimi (1914)
 bitwa nad jeziorami mazurskimi (1915)